Gmina Garkalne (łot. Garkalnes novads) – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009. Stolicą jest Garkalne.

Novadi Łotwy